Actaea puede referirse a:
 Actaea, género de plantas angiospermas de la familia Ranunculaceae.
 Actaea, género de animales crustáceos de la familia Xanthidae.
 Actaea, satélite natural o luna del planeta menor, Salacia.